Schuster kan som auktorsförkortning betyda:

 Gerhard Schuster
 Guenter A. Schuster
 Julius Schuster
 Rudolf Mathias Schuster
 Robert Oscar Schuster

Robotskapade auktorsförkortningar